Жолдасбеков:
 Жолдасбеков, Мырзатай Жолдасбекович
 Жолдасбеков, Умирбек Арисланович

См. также 
 Джолдасбеков